Fresh FM — українська радіомовна мережа. Окрім музичних блоків, в ефірі є новини та ігрові, вітальні і розважальні програми. Радіостанція розпочала мовлення з 25 вересня 2013 року. Працює на частоті 104.8.

Ведучі

Формат 
Музичний формат радіостанції — українська та іноземна музика.

Українськомовні радіостанції
Радіостанції Стрия